Good Times (canção de Chic)
Good Times (álbum de Elvis Presley)
Good Times (filme de 1967) - com Sonny e Cher
Good Times (trilha sonora da dupla Sonny e Cher)
Good Times (álbum de Adam Rickitt)
Desambiguação